

Codici 
 kje – codice ISO 639-3 della lingua kisar

Geografia 
 KJE – sigla della Kranji Expressway, autostrada di Singapore

Linguistica 
 Kje – dialetto parlato in alcune valli a sud di Mondovì

Altro 
 Kje – lettera dell'alfabeto cirillico